Aden je přístavní město v Jemenu. Může také odkazovat na odvozené zeměpisné a politické pojmy:

 Adenská provincie – zaniklá provincie Britské Indie
 Adenská kolonie – zaniklá kolonie Spojeného království, nástupce Adenské provincie
 Aden (stát) – zaniklý stát, člen Federace jihoarabských emirátů, nástupce Adenské kolonie
 Adenský protektorát – zaniklý protektorát Spojeného království
 Adenský guvernorát – guvernorát Jemenu
 Adenský záliv – záliv Arabského moře mezi pobřežím Arabského a Somálského poloostrovu
 ADEN – letecký kanón